Die Copa Catalunya (zu deutsch: Katalanischer Pokal) ist ein offizieller Fußballvereinswettbewerb, der von der Federació Catalana de Futbol, dem katalanischen Fußballverband, veranstaltet wird. Der Pokal wurde erstmals 1984 als Copa Generalitat ausgetragen, jedoch ohne Beteiligung von Profiklubs. Erst ab dem Jahr 1989 wurde der Wettbewerb offiziell anerkannt, ab dem Jahr 1993 erhielt er seinen heutigen Namen und erstmals nahmen auch Profimannschaften teil.

Geschichte 
Nach der Abschaffung der Campionat de Catalunya (zu deutsch: Katalanische Meisterschaft) unter dem Franco-Regime im Jahr 1940, wurde erst 1984 ein Nachfolgewettbewerb eingerichtet. Zunächst wurde das Turnier nicht vom spanischen Verband anerkannt, so dass nur Vereine aus der Tercera División teilnahmen. In der Saison 1989/90 wurde die Copa Generalitat wieder durch den katalanischen Fußballverband geleitet und somit offiziell anerkannt. Ab 1991 nahmen auch die beiden großen katalanischen Clubs FC Barcelona und Espanyol Barcelona an der Copa teil, da alle katalanischen Proficlubs zur Teilnahme zugelassen wurden. Seit 1993 heißt der Wettbewerb Copa Catalunya. Mittlerweile steigt der Stellenwert der Copa Catalunya wieder dank des großen Medieninteresses in Katalonien und der Teilnahme der Topclubs der Region. Allerdings präsentieren die beiden großen Vereine aus Barcelona meistens nur eine bessere B-Mannschaft für dieses Turnier.

Spielsystem 
Mittlerweile nehmen an der Copa Catalunya alle katalanischen Clubs aus der Primera División, Segunda División, Segunda División B und Tercera División, also der höchsten vier spanischen Ligen teil. Zudem dürfen die jeweiligen Meister der unteren Ligen „Primera Catalana“, „Preferente Territorial“ und „Primera Territorial“ mitspielen. Einzig die Zweitvertretungen der Clubs sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Copa Catalunya wird in einem K.-o.-System ausgetragen. Jeweils die höherklassige Mannschaft muss beim Gegner auswärts antreten. Die beiden „Großen“ – Espanyol Barcelona und FC Barcelona – müssen erst im Halbfinale in den Turnierverlauf einsteigen. Das Finale findet an einem neutralen Ort statt und wird in einem einzigen Spiel entschieden.

Finalspiele

Copa Generalitat (nicht offiziell)

Copa Generalitat (offiziell)

Copa Catalunya

Rekordsieger

Supercopa de Catalunya 
Die Supercopa de Catalunya ist ein Pokalwettbewerb, bei dem der FC Barcelona und Espanyol Barcelona in einem Finalspiel aufeinander treffen. Erstmals sollte der Wettbewerb 2012 ausgetragen werden, aber aufgrund von Uneinigkeiten zwischen den beiden Vereinen wurde der Wettbewerb nicht ausgetragen. Den ersten Titel im Jahr 2014 sicherte sich der FC Barcelona, der sich im Elfmeterschießen gegen Espanyol Barcelona durchsetzte.

Rekordsieger

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 rsssf.com: Pokalsieger von 1984 bis heute

Siehe auch 

 Copa Catalunya (Frauenfußball)

Fußballwettbewerb in Katalonien